Марк Росс Пеллегри́но (; род. 9 апреля 1965, Лос-Анджелес) — американский актёр. Наиболее известен ролями Джейкоба из сериала «Остаться в живых» и Люцифера из сериала «Сверхъестественное».

Биография 
Марк Пеллегрино родился в 1965 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В кино начал сниматься в середине 1980-х. Причём он всегда играл роли второго плана, что не приносило ему большой известности и популярности. Более известными стали его роли в фильмах «Большой Лебовски», «Капоте», «Роковое число 23» и «Загнанный». В 2009 году он снялся в телесериале «Остаться в живых», где сыграл таинственного Джейкоба. Его роль в этом сериале была хоть и небольшой, но очень значительной для мифологии сериала. Было важно, чтобы Джейкоб предстал перед зрителями именно в том виде, в котором его задумали сценаристы. И Марку это удалось. Он так хорошо сыграл эту роль, что не оставил равнодушными не только зрителей, но и руководителей других телепроектов.

Благодаря этому успеху, его пригласили в другой американский телесериал — «Сверхъестественное», где он с 2009 года играет Люцифера, брата архангела Михаила. При этом Марк согласился вернуться к роли Джейкоба в финальном сезоне «Остаться в живых» (2010 год). В 2011 году он начал сниматься в американской версии сериала «Быть Человеком», где сыграл значительную роль главного вампира Бостона и отца одного из главных героев, а именно Эйдена, которого он превратил в вампира во времена Войны за независимость. В 2013 году получил главную роль руководителя тайной организации в телесериале «Люди будущего».

Личная жизнь 

Женат на Трейси Азиз. Есть падчерица Тесс и сын Миша.

Пеллегрино живёт в Лос-Анджелесе. Марк — фанат боевых искусств, занимается кикбоксингом, профессиональным тайским боксом, дзюдо, карате, тхэквондо и джиу-джитсу. Он очень любит чтение и совсем не смотрит телевизор. В юности Марк собирался стать морским биологом, потому что очень любил природу и океан. У него две таксы — Джонни и Фрэнки. Помимо съёмок, Пеллегрино несколько лет преподаёт курс актёрского мастерства в драматической школе театра «Playhouse West». Когда ему было 20 с небольшим, Пеллегрино крестился в церкви, но сегодня религию ему заменяет духовно-философский подход к жизни.

Фильмография

Награды и номинации 
  — Премия Сатурн — Лучшая роль приглашённой звезды в телесериале «Остаться в живых».

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США